

Населені пункти та їхні частини
 Сапи — село в гміні Доманевіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Сапи — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Сапи — частина села Бранев-Шляхецька в гміні Дзволя Янівського повіту Люблінського воєводства
 Сапи — частина села Тшеснь у гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки